Alem (Nederland), plaats in de Gelderse gemeente Maasdriel
Ålem, Mönsterås, Zweden